Louie kan have flere betydninger:

 TV-serier
 Louie og company – amerikansk TV-serie, baseret på materiale fra komikeren Louie Anderson
 Louie (TV-serie fra 2006) – animeret serie for småbarn.
 Louie (TV-serie fra 2010) – amerikansk komedieserie med Louis C.K. i hovedrollen.

 Andet
 Louie Louie – en sang skrevet af Richard Berry.
 Kong Louie – en figur fra Walt Disney's klassiker Junglebogen
 Louie Weaver – amerikansk musikere